Tibor Balog (ur. 1963)
 Tibor Balog (ur. 1966)